Die Città di Forlì III 2021 war ein Tennisturnier, das vom 6. bis 12. Dezember 2021 in Forlì stattfand. Es war Teil der ATP Challenger Tour 2021 und wurde in der Halle auf Hartplatz ausgetragen.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren.

Qualifikation 
Die Qualifikation fand am 5. und 6. Dezember 2021 statt. Ausgespielt wurden vier Qualifikantenplätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten.

Folgende Spieler hatten die Qualifikation überstanden und spielten im Hauptfeld des Turniers:

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF; 140 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF; 140 kB)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP-Homepage (PDF; 132 kB)

ATP Challenger Tour 2021
Tennisturnier in Forlì